Glagla ist der Familienname der folgenden Personen:

 Helen Fee Glagla (* vor 1993), deutsche Kunstgeschichte- und Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin und Hochschullehrerin 
 Helmut Glagla (1934–2018), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Rico Glagla (* 1974), deutscher Behindertensportler und Paralympionide
 Theodora Glagla (* 1914), deutsche Schriftstellerin 
 Wolfgang Glagla (* 1955), deutscher Schriftsteller